Stefan Brzozowski (ur. 2 czerwca 1930, zm. 29 maja 2008) – polski magister inżynier elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wykładowca w warszawskiej Akademii Teatralnej i Państwowym Liceum Techniki Teatralnej, reżyser światła, wieloletni pracownik Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Autor ponad 100 publikacji – książek i artykułów w prasie branżowej poświęconych technice świetlnej, oświetleniu scenicznemu oraz historii źródeł światła. Stworzył podstawy teorii w zakresie technologii i psychofizjologii oświetlenia widowiskowego. Prowadził też działalność projektową (m.in. instalacji na Zamku Królewskim w Warszawie i w wielu salach widowiskowych na terenie Polski, a także na Kasbie w Algierze).

Społecznik, aktywny członek wielu organizacji zawodowych: NOT, OISTAT, SEP.

Wybrana bibliografia 
 Światło, dźwięk, dekoracje, COMUK, Warszawa 1976

Przypisy 

Polscy inżynierowie elektrycy
Urodzeni w 1930
Zmarli w 2008